Snowdrop () — игровой движок, созданный студией Massive Entertainment, дочерней компанией издателя Ubisoft. «Snowdrop» является коммерческим проприетарным кроссплатформенным игровым движком, разработанным для использования на персональном компьютере (Windows) и на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Впервые использован в игре Tom Clancy's The Division.

Игры, использующие Snowdrop

Примечания 

Игровые движки разработки Ubisoft